Ле́пта ():

 Лепта — монета в Древней Греции, денежная единица в современном мире.
 Лепта — посильный вклад в .

Когномен:
 Квинт Паконий Лепта (ум. после 45 до н. э.) — начальник мастеровых () в войске проконсула 51 года до н. э. Марка Туллия Цицерона.
 
Топонимы:
 Лепта (приток Северной Мылвы) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Лепта (приток Тимшера) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.

В культуре:
 «Лепта» — второй студийный альбом русской группы «Аркона» (2004).

Примечания